Миколаївська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Миколаївська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Миколаївська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Миколаївська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Миколаївська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Миколаївська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Миколаївська волость — Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Миколаївська волость — Путивльського повіту Курської губернії;
 Миколаївська волость — Щигрівського повіту  Курської губернії;
 Миколаївська волость — Бердянського повіту Таврійської губернії;
 Миколаївська волость — Сімферопольського повіту Таврійської губернії;
 Миколаївська волость — Барнаульського повіту Томської губернії;
 Миколаївська волость — Зміїгорського повіту Томської губернії;
 Миколаївська волость — Томського повіту Томської губернії.

Див. також 
 Миколаївська перша волость
 Миколаївська друга волость